Labry – część herbu 
 Labry – miejscowość we Francji
 Labry – część Myszkowa
Zobacz też:
 Labrys